Віра Віджая, Віра Віджая Буккарая III — правитель Віджаянагарської імперії з династії Сангама. 
 Путу Віджая (інд. Putu Wijaya, нар.. 11 квітня 1944 р., Пурі-Аном, Табахан, Балі), повне ім'я: І Густі Нгурах Путу Віджая) — індонезійський прозаїк, драматург.